Paul Guilbert peut désigner :

 Paul Guilbert (1888-1973), homme politique français ;
 Paul Guilbert (1932-2002), journaliste français.